Фокс мувиз () је телевизијски канал, покренут од стране Телевизијске компаније Фокс, чији се програм емитује у Америци, Европи и Јапану. На Фокс мувизу се приказују бројни филмови новије продукције.

Спољашње везе 

Телевизијске станице у Србији